Бе́нджамин То́мас (Бен) Барнс (; род. 20 августа 1981 года, Лондон) — английский актёр театра, кино и телевидения, известный по ролям в фильмах и сериалах «Хроники Нарнии: Принц Каспиан», «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», «Дориан Грей», «Седьмой сын», «Мир Дикого Запада», «Тень и Кость» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо», номинант на премии Teen Choice Awards, MTV Movie Awards и Премию Гильдии киноактёров США. Певец.

Ранние годы и образование 
Бен родился 20 августа 1981 года в Лондоне. Отец Томас Барнс — профессор психиатрии Имперского колледжа Лондона, специализирующийся на шизофрении, мать Триша Барнс — брачный терапевт и консультант по вопросам семьи и брака. Есть младший брат Джек.

Бен учился в Кингстонском университете, закончив его в 2004 году со степенью бакалавра по английской литературе и драме, а также работал в  с 1997 по 2003 год.

Карьера

Актёрская карьера 
В 15 лет Бен впервые выступил в Национальном музыкальном молодёжном театре в адаптации мюзикла «Багси Мэлоун». Дальше последовали роли во многих спектаклях и участие в радиопостановке BBC Radio «Дэвид Копперфильд». Свою экранную карьеру он начинал с маленьких ролей в английских телевизионных шоу. В 2006 году Бен получил роль Дэйкина в спектакле «Любители истории», который был тепло встречен критиками и получил премию «Тони» за лучшую пьесу.

В 2007 году Бен снялся в двух проектах: голливудском фэнтези «Звёздная пыль», где исполнил небольшую роль юного Данстана Торна, и независимом кино «Больше Бена», где сыграл русского эмигранта Павла Тетерского, по кличке Собакка. После того, как ему предложили кинороль принцa Каспианa, Бен расторг контракт с театром и подписал контракт с Walt Disney Pictures и Walden Media на три фильма. В 2008 году после выходa нa экраны «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» Бен стал известен не только в своей стране, но и зa её пределами. Несмотря нa то, что он уже появлялся нa большом экране в «Звёздной пыли», широкой публике он стал известен именно благодаря роли принцa Каспианa, a aвторитетная газетa The Telegraph назвалa его «новым принцем Голливудa». В 2010 году на экраны вышла картина «Хроники Нарнии: Покоритель Зари», обa фильмa были коммерчески успешными.

В 2008 году вышла романтическая комедия «Лёгкое поведение», ремейк одноимённого фильма Альфреда Хичкока, где Бен Барнс сыграл Джона Уиттейкера, англичанина, скоропалительно женившегося на американке. Когда молодые приезжают в отчий дом, между матерью и женой Уиттейкера разворачивается настоящая война. В 2009 году состоялась премьера современной экранизации произведения Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» режиссёра Оливера Паркера, в которой Бен сыграл главную роль. С 28 сентября 2010 года по 15 января 2011 года участвовал в пьесе «Пение птиц» в  в Вест-Энде, игра Бена получила хорошие отзывы от театральных критиков: «Бен Барнс, как лейтенант Стивен Рейсфорд — высокий, темный, беспокойный и нервный, идеально подходит для роли».
В 2011 году нa экраны выходит «Убить Боно», по автобиографии журналиста газеты The Telegraph, песни в фильме Бен исполнил сам, Sony Music Entertainment выпустила альбом с саундтреками. В 2012 году сыграл в драме «Слова», картина повествует о судьбах трёх писателей, которые тесно переплетены между собой. В 2014 году вышла мелодрама «Джеки и Райан», в которой Бен исполнил несвойственную ему роль — бродяги, критики высоко оценили музыкальные способности Бена: «Для меня стал откровением Бен Барнс, который как я думал, профессиональный певец, получивший роль в фильме». В это же году снялся в фильме Сергея Бодрова-старшего «Седьмой сын», где исполнил ученика ведьмака — Тома Уорда. Роль учителя досталась Джеффу Бриджесу, который, по признанию Бена, является одним из его любимых актёров. В 2015 году сыграл революционера Сэмюэла Адамса в историческом сериале «Сыны свободы», игра актёров и атмосфера были оценены положительно, но было отмечено, что некоторые события, показанные в сериале, вызывают сомнения с точки зрения их исторической достоверности.
В сентябре 2016 года было объявлено, что Бен получил роль Билли Руссо в сериале «Каратель», основанном на комиксах издательства Marvel Comics. Первый сезон сериала вышел в ноябре 2017 года.

В 2019 году вышел сериал «По расчёту», где Бен исполнил роль Бенджамина Голдинга, у которого роман с состоятельной женщиной на 25 лет старше него.

В 2019 году Netflix анонсировал съемки сериала «Тень и кость» по роману американской фентези-писательницы Ли Бардуго. В 23 апреля 2021 сериал появился в официальной выкладке, где Бен исполнил роль предводителя Второй Армии, могущественного Дарклинга.

Музыкальная карьера 
Бен пел в группе Hyrise и в 2004 году принимал участие в составе этой группы в британском отборе на конкурс «Евровидение». Бен является исполнителем саундтреков в фильмах: «Легкое поведение», «Убить Боно», «Слова» и «Джеки и Райан». Бен также играет на барабанах и фортепиано. В ранние годы часто использовал эти умения в , сейчас это одно из его хобби. 17 сентября 2021 года вышел сингл "11:11".  Ожидается релиз EP "Songs For You" 15 октября 2021 года.

Другие проекты 
Бен является лицом aроматa Uomo известной компании Salvatore Ferragamo, компания также выпустилa несколько рекламных роликов с ним в главной роли. В 2016 году Бен снялся в клипе-ремейке The Black Eyed Peas «Where Is the Love?», а в 2017 в клипе Mt.Wolf «Soteria».

Бен — попечитель британского благотворительного фонда Make a Wish, который занимается исполнением желаний тяжелобольных детей.

Дискография

Синглы

Саундтреки

Неизданные треки

Фильмография

Избранные театральные работы

Награды и номинации 

По данным сайта IMDb

Примечания

Ссылки 
 

Певцы и певицы Великобритании
Киноактёры Великобритании